La reproduction LGBT fait référence aux personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres (LGBT) ayant des enfants biologiques au moyen d'une technologie de procréation assistée. Elle est distincte de la parentalité LGBT, qui est un phénomène culturel plus large comprenant l'adoption LGBT. Au cours des dernières décennies, les biologistes du développement ont recherché et développé des techniques pour faciliter la reproduction homosexuelle.

Hommes homosexuels 
Certains couples homosexuels décident d'avoir une grossesse de substitution. Une mère porteuse est une femme portant un ovule fécondé par le sperme de l'un des hommes. Certaines femmes deviennent des mères porteuses pour de l'argent, d'autres pour des raisons humanitaires ou les deux. Cela permet à l'un des hommes d'être le père biologique tandis que l'autre sera un père adoptif.

Les hommes homosexuels qui sont devenus pères en ayant recours à une mère porteuse ont fait état d'expériences similaires à celles des autres couples qui ont eu recours à une mère porteuse, y compris les relations qu'ils entretiennent avec leur enfant et leur mère porteuse.

Des travaux théoriques sont en cours pour créer un zygote à partir de deux hommes, ce qui permettrait aux deux hommes d'être des pères biologiques, mais cela n'a pas encore été mis en pratique.

Lesbiennes 
La reproduction assistée par le partenaire, ou co-FIV, est une méthode de construction familiale utilisée par les couples qui possèdent tous deux des organes reproducteurs féminins . La méthode utilise la fécondation in vitro (FIV), une méthode qui signifie que les ovules sont retirés des ovaires, fécondés en laboratoire, puis un ou plusieurs des embryons résultants sont placés dans l' utérus pour, espérons-le, créer une grossesse . La FIV réciproque diffère de la FIV standard en ce que deux femmes sont impliquées : les ovules sont prélevés sur l'un des partenaires et l'autre partenaire porte la grossesse. De cette façon, le processus est mécaniquement identique à la FIV avec don d'ovules. L'utilisation de ce processus garantit que chaque partenaire est une mère biologique de l'enfant, mais au sens le plus strict, une seule mère est la mère biologique d'un point de vue génétique et l'autre est une mère porteuse. Cependant la pratique a un poids symbolique plus important que l'adoption LGBT, et peut créer un lien plus fort entre la mère et l'enfant que l'adoption.

Dans une étude récente, la qualité des relations nourrisson-parent a été examinée parmi les familles de donneurs d'ovules par rapport aux familles de fécondation in vitro. Les nourrissons étaient âgés de 6 à 18 mois. Grâce à l'utilisation du Parent Development Interview (PDI) et de l'évaluation observationnelle, l'étude a trouvé peu de différences entre les types de famille au niveau de la représentation, mais des différences significatives entre les types de famille au niveau de l'observation. Les mères issues d'un don d'ovules étaient moins sensibles et moins structurantes que les mères FIV, et les nourrissons issus d'une donneuse d'ovules étaient moins sensibles sur le plan émotionnel et moins impliqués que les nourrissons issus d'une FIV;

Des travaux théoriques sont en cours sur la création d'un zygote à partir de deux femmes qui permettrait aux deux femmes d'être des mères biologiques, mais il n'a pas encore été mis en œuvre dans la pratique ; Créer un spermatozoïde à partir d'un ovule et l'utiliser pour féconder un autre ovule peut offrir une solution à ce problème. Comme c'est un processus analogue au transfert nucléaire de cellules somatiques impliquant la fusion de deux œufs.

Si elle est créée, une cellule de « sperme féminin » pourrait féconder un ovule, une procédure qui, entre autres applications potentielles, pourrait permettre aux couples de femmes de même sexe de produire un enfant qui serait la progéniture biologique de leurs deux mères. On prétend également que la production de sperme féminin peut stimuler une femme à être à la fois la mère et le père (semblable à la reproduction asexuée) d'une progéniture produite par son propre sperme. De nombreuses questions, à la fois éthiques et morales, se posent à propos de ces arguments.

Femmes transgenres 
Beaucoup de femmes trans veulent avoir des enfants. Certains peuvent chercher à avoir des enfants en utilisant leur propre sperme et une donneuse d'ovules ou une partenaire biologique. La fertilité peut être entravée de diverses manières par l' hormonothérapie féminisante.

Les œstrogènes suppriment les niveaux de testostérone et, à fortes doses, peuvent perturber considérablement la libido, la fonction et la fertilité par eux-mêmes. De plus, la perturbation de la fonction gonadique et de la fertilité par les œstrogènes peut être permanente après une exposition prolongée.

Certaines femmes trans veulent porter leurs propres enfants pendant la grossesse transgenre, ce qui a son propre ensemble de problèmes à surmonter, car les femmes transgenres n'ont naturellement pas l'anatomie nécessaire au développement embryonnaire et fœtal. En 2008, il n'y avait aucun cas réussi de transplantation d'utérus concernant une femme transgenre.

La transplantation utérine, ou UTx, en est actuellement à ses balbutiements et n'est pas encore accessible au public. En 2019, chez les femmes cisgenres, plus de 42 procédures UTx avaient été effectuées, avec 12 naissances vivantes résultant de la transplantation d'utérus au moment de la publication. La Société internationale de transplantation utérine (ISUTx) a été créée à l'échelle internationale en 2016, avec 70 médecins cliniciens et scientifiques, et compte actuellement 140 délégués intercontinentaux. Son objectif est de, « grâce à des innovations scientifiques, faire progresser les soins médicaux dans le domaine de la transplantation d'utérus ».

En 2012, l'Université McGill a publié les « Critères de Montréal pour la faisabilité éthique de la transplantation utérine », un ensemble de critères proposés pour la réalisation de transplantations utérines, dans Transplant International. Selon ces critères, seule une femme cisgenre pourrait être considérée comme une receveuse d'un point de vue éthique. L'exclusion des femmes trans de la candidature peut manquer de justification.

De plus, si les femmes trans souhaitent concevoir avec un partenaire masculin biologique, elles sont confrontées aux mêmes problèmes que les couples homosexuels cisgenres qui souhaitent créer un zygote.

Hommes transgenres 
Les hommes transgenres ont une situation unique en matière de reproduction LGBT, car ils sont le seul groupe à risquer une grossesse non désirée dans une relation homosexuelle. La grossesse est possible pour les hommes transgenres qui conservent un vagin, des ovaires et un utérus fonctionnels.

Le traitement à la testostérone affecte la fertilité, mais de nombreux hommes trans qui sont tombés enceintes ont pu le faire dans les six mois suivant l'arrêt de la testostérone. Les futures grossesses peuvent être réalisées par la banque d'oophytes, mais le processus peut augmenter la dysphorie de genre ou peut ne pas être accessible en raison du manque de couverture d'assurance. La thérapie à la testostérone n'est pas une méthode de contraception suffisante et les hommes trans peuvent subir une grossesse non désirée, surtout s'ils oublient des doses.

De nombreux hommes transgenres gais choisissent de congeler leurs ovules avant la transition et choisissent de faire porter leur enfant par une mère porteuse le moment venu, en utilisant leurs ovules et le sperme de leur partenaire masculin cis. Cela leur permet d'éviter l'expérience potentiellement dysphorique de la grossesse, ou l'arrêt du THS pour la collecte des ovules à un âge plus avancé.

Voies de recherche 

Les approches évidentes, soumises à une activité croissante, sont le sperme féminin et les ovules masculins, le sperme féminin étant plus proche d'une réalité pour l'homme. En 2004, en modifiant la fonction de quelques gènes impliqués dans l'empreinte, d'autres scientifiques japonais ont combiné deux œufs de souris pour produire des souris filles et en 2018, des scientifiques chinois ont créé  femelles à partir de deux mères de souris femelles, mais ont été incapables de produire une progéniture viable. de deux pères souris. L'une des possibilités est d'obtenir du sperme à partir de cellules souches de la peau.

Références 

Santé LGBT
Reproduction humaine
Homoparentalité
Médecine de la fertilité
Pages avec des traductions non relues